Miejscowości w Polsce
 Górna Kolonia – część wsi Myślibórz w woj. łódzkim w pow. opoczyńskim, w gminie Żarnów
 Górna Kolonia – część wsi Małyszyce w woj. małopolskim w pow. olkuskim, w gminie Trzyciąż
 Górna Kolonia – nazwa niestandaryzowana, część wsi Długie w woj. podkarpackim w pow. krośnieńskim, w gminie Jedlicze
 Górna Kolonia – część wsi Jeziorowice w woj. śląskim w pow. zawierciańskim, w gminie Żarnowiec
 Górna Kolonia – przysiółek wsi Micigózd w woj. świętokrzyskim w pow. kieleckim, w gminie Piekoszów
 Górna Kolonia – część miasta Skarżysko-Kamienna w woj. świętokrzyskim w pow. skarżyskim, w gminie Skarżysko-Kamienna
 Górna Kolonia – dawna część wsi Rębowo w województwie mazowieckim, w powiecie płockim, w gminie Wyszogród